Vallmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vallmyrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Vallmyrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn